Dean Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Dean Township (North Dakota)
 Dean Township (Pennsylvania)